Wolinerpoort (Goleniów),een stadspoort in de Poolse stad Goleniów
 Wolinerpoort (Kamień Pomorski),een stadspoort in de Poolse stad Kamień Pomorski